Selișteni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Selișteni (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți

 in der Republik Moldau:
 Selișteni (Nisporeni), Dorf im Rajon Nisporeni